El término Esfarrapa, A Esfarrapa o Asfarrapa puede referirse a:

A Esfarrapa 

 A Esfarrapa (La Coruña), localidad española de la parroquia de Adragonte, del municipio de Paderne, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Esfarrapa (Orense), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Irijo, provincia de Orense, Galicia.

Asfarrapa 

 Asfarrapa (Cedrón), caserío español de la parroquia de Cedrón, del municipio de Láncara, provincia de Lugo, Galicia.
 Asfarrapa (Lagos), aldea española de la parroquia de Lagos, del municipio de Láncara, provincia de Lugo, Galicia.

Esfarrapa 

 Esfarrapa (Arteijo), aldea española de la parroquia de Barrañán, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Esfarrapa (Coristanco), aldea española de la parroquia y municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
 Esfarrapa (Culleredo), aldea española de la parroquia de Veiga, del municipio de Culleredo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Esfarrapa (Outes), aldea española de la parroquia de Entines, del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Esfarrapa (Somozas), lugar español de la parroquia de Seijas, del municipio de Somozas, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 As Farrapas, aldea española de la parroquia de Marcelle, del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, Galicia.
 Farrapas, aldea española de la parroquia de Vilavella, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.